François Maistre (1925-2016) – attore francese
 Paul André Maistre (1858-1922) – generale francese

Pagine correlate
De Maistre (disambigua)
Le Maistre